7-й избирательный округ департамента Приморская Сена включает тринадцать коммун округа Гавр. Общая численность избирателей, включенных в списки для голосования в 2012 г. — 88 954 чел.

Действующим депутатом Национального собрания по 7-му округу является Эдуар Филипп (Édouard Philippe, Республиканцы (Союз за народное движение)).

Результаты выборов 

Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:

См. также 
 Департамент Приморская Сена
 Депутаты Национального собрания от департамента Приморская Сена

Ссылки 

Избирательные округа Франции